Площа Суворова — площа у Тирасполі.
 Площа Суворова — площа у Севастополі.